Наталья Никифорова:
 Никифорова, Наталья Викторовна (1983—2017) — украинский военный доброволец.
 Никифорова, Наталья Григорьевна (род. 1965) — государственный деятель ПМР.
 Никифорова, Наталья Сергеевна (род. 1978) — российский учитель математики, Учитель года России (2009).